Kukaro ima više značenja:
 Kukaro (Askoli Pičeno)
 Kukaro (La Specija)
 Kukaro (Salerno)